He Touched Me – trzeci album gospel w dyskografii Elvisa Presleya. W 1992 roku longplej zyskał status złotej płyty. W lipcu 1999 roku płyta uzyskała status platynowej płyty . Podczas 15. gali rozdania nagród Grammy Presley otrzymał wyróżnienie w kategorii Best Inspirational Performance.

Lista utworów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Elvisa Presleya
Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Muzyka chrześcijańska